Hayreddin ist der Name von: 

 Mimar Hayreddin, osmanischer Architekt
 Hayreddin Pascha (1822/1823–1890), tunesischer und osmanischer Staatsmann des 19. Jahrhunderts
 Hayreddin Barbarossa, siehe Khair ad-Din Barbarossa, osmanischer Korsar im Mittelmeer